Bulgari puede referirse a:
 Bulgari, una marca italiana de joyas y artículos de lujo.
 Brigitta Bulgari, actriz porno y modelo húngara.